Kadsura är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Kadsura ingår i familjen Schisandraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Kadsura